Маседа () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альярис-Маседа. Занимает площадь 102 км². Население 5910 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 
 

Муниципалитеты Оренсе